Brownell ist der Name folgender

Personen:
 Charles De Wolf Brownell (1822–1909), US-amerikanischer Maler
 Chauncey W. Brownell (1847–1938), Anwalt Politiker und Vermont Secretary of State
 Herbert Brownell junior (1904–1996), US-amerikanischer Jurist, Politiker und Justizminister (Attorney General)
 Peleg Franklin Brownell (1857–1946), kanadischer Maler
 Robert L. Brownell, Jr. (* 1943), US-amerikanischer Walforscher
 Timothy Brownell (* 1997), US-amerikanischer Squashspieler
 William Crary Brownell (1851–1928), US-amerikanischer Literaturkritiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Brownell (Arizona), Geisterstadt
 Brownell (Kansas)
 Brownell (Louisiana)
 Brownell (Minnesota)
 Brownell Corner (Massachusetts)

im NRHP gelistete Objekte:
 Brownell Block/Senger Dry Goods Company Building, in Peru, Indiana, ID-Nr. 83000007
 Brownell School and Annex, in Cleveland, Ohio, ID-Nr. 05001576